Les Meilleurs Récits de Weird Tales, tome 1, anthologie de récits du magazine Weird Tales (1925-1932)
 Les Meilleurs Récits de Weird Tales, tome 2, anthologie de récits du magazine Weird Tales (1933-1937).
 Les Meilleurs Récits de Weird Tales, tome 3, anthologie de récits du magazine Weird Tales (1938-1942).